Хабаши́ты (), также известна как Организация благотворительных исламских проектов () — суфийская школа основанная в середине 1980-х годов эфиопским проповедником Абдуллахом аль-Харари.

История

Ливан 
Переехав в 1950-х годах из Эфиопии в Сирию, Абдуллах аль-Харари заниматься преподаванием исламских наук. Учение аль-Харари, основанное на крайностях мистицизма, обвинении в неверии своих оппонентов и жесткой вертикали власти, не нашло понимания среди суфиев Сирии. В 1975 году он переселился в Ливан, который был охвачен противостоянием между суннитами, шиитами и христианами. Здесь вокруг него постепенно сплотилась большая группа последователей. Развернутая там широкомасштабная деятельность подразумевала наличие у него серьезной материально-финансовой поддержки. В разгоревшейся в 1975 году гражданской войне хабашиты стали предавать и обвинять в неверии всех несогласных с ними мусульман, что стало одним из главных дестабилизирующих факторов.

В 1983 году Низар аль-Халяби, последователь аль-Харари, становится руководителем «Организации благотворительных исламских проектов», благодаря чему за несколько лет работы хабашиты, смогли сильно распространить своё влияние в Ливане, Иордании и других арабских странах, а также в странах Европы, Америки и Австралии.

Украина и Россия 
В 1976 году Ахмед Тамим, уроженец Ливана, приехал на Украину, где обучался на факультете вычислительной техники Киевского Политехнического института. В 1992 году, уже в независимой Украине, он организовал и возглавил Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ), откуда и начинается продвижение идеологии хабашитов на постсоветском пространстве. В начале 2010-х годов ДУМУ открыл свой филиал в Крыму — Духовный центр мусульман Крыма (ДЦМК). На базе этого филиала в августе 2014 году был создан Таврический муфтият во главе с муфтием Русланом Саитвалиевым.

Во время правления Виктора Януковича, шейх Тамим позиционировал себя как его сторонник, но сразу после его свержения стал оказывать поддержку новой украинской власти. В октябре 2014 года на встрече с председателем Верховной рады Александром Турчиновым Тамим заверил его в своей поддержке против «российской агрессии в адрес Украины». За деятельность Тамима по агитации украинских мусульман по активному участию в АТО в ноябре 2014 года он получил из рук Турчинова награду.

Религиозные убеждения 
Хабашиты утверждают, что они следуют шафиитскому мазхабу в вопросах фикха, а в вопросах вероубеждений они ашариты и мурджииты. Хабашиты придерживаются двух суфийских тарикатов: рифаия и кадирия.

По некоторым вопросам взгляды хабашитов сходны со взглядами шиитов-рафидитов.

Примечания

Ссылки